Apremont puede hacer referencia a:
 Apremont, comuna francesa del departamento de Ain.
 Apremont, comuna francesa del departamento de las Ardenas.
 Apremont, comuna francesa del departamento de Oise.
 Apremont, comuna francesa del departamento del Alto Saona.
 Apremont, comuna francesa del departamento de Saboya.
 Apremont, comuna francesa del departamento de Vendée.